Grosellero blanco puede referirse a:

El nombre común de la planta Ribes rubrum.
El nombre común de la planta Ribes uva-crispa.